Martesia är ett släkte av musslor. Martesia ingår i familjen borrmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrmusslor
Martesia